Долгополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Долгополье — агрогородок в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Долгополье — село в Александровском районе Владимирской области.

Румыния 
 Долгополье — славянское название города Кымпулунг-Молдовенеск.

Украина 
 Долгополье — прежнее (до 1993 года) название села Долгополе в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
 Долгополье — село в Путильском районе Черновицкой области.